Le jeudi  est le 84 jour de l'année 1808.

Naissances 
 Franz von Hartmann (mort le ), juriste autrichien
 Jean-Baptiste Heslot (mort le ), prêtre catholique français
 Joseph-Constant Ménissier (mort le ), peintre français
 Maria Malibran (morte le ), mezzo-soprano française

Événements 
 pose de la première pierre de la Bourse de Paris;
 épuration de la magistrature. Malgré la règle de l’inamovibilité, 68 juges sont destitués et 94 sont priés de remettre leur démission par deux décrets, en application du senatus-consulte du .

Références

Voir aussi 
 24 mars et mars 1808